Щиглево — название населённых пунктов в Калужской области России:

 Щиглево — деревня в Боровском районе.
 Щиглево — деревня в Жуковском районе.